Deadpool 3 és una propera pel·lícula de superherois estatunidenca basada en el personatge de Marvel Comics del mateix nom, produïda per Marvel Studios i Maximum Effort, i distribuïda per Walt Disney Studios Motion Pictures. Serà la pel·lícula número 37 de l'Univers cinematogràfic Marvel (MCU) i una seqüela de Deadpool (2016) i Deadpool 2 (2018). La pel·lícula està dirigida per Shawn Levy, escrita pels equips de guionistes de Rhett Reese i Paul Wernick i Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin, està protagonitzada per Ryan Reynolds al costat de Hugh Jackman.

El desenvolupament d'una tercera pel·lícula de Deadpool va començar a la 20th Century Fox el novembre de 2016, però es va suspendre després que l'adquisició de la companyia per part de Disney es completés el març de 2019. Aleshores, el control del personatge es va donar a Marvel Studios, que va començar a desenvolupar una nova pel·lícula amb Reynolds. La pel·lícula integra Deadpool amb l'MCU tot conservant la qualificació R de les pel·lícules anteriors. Les germanes Molyneux es van unir el novembre de 2020, i Reese i Wernick van tornar de les dues primeres pel·lícules per reescriure el guió el març de 2022, juntament amb la direcció de Levy. S'espera que el rodatge comence el gener de 2023 a Vancouver, Canadà.

S'estrenarà el 8 de novembre de 2024, com a primera pel·lícula de la Fase Sis de l'MCU.

Repartiment 
 Ryan Reynolds com a Wade Winston Wilson / Deadpool.
 Hugh Jackman com a Logan / Wolverine

Referències

Vegeu també 
 Deadpool
 Deadpool 2

Pel·lícules de Marvel Comics
Pel·lícules del 2024
Pel·lícules en anglès de la dècada del 2020
Pel·lícules dels Estats Units de la dècada del 2020